Onderdistrict in Indonesië
 Lenteng (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Lenteng (Pamekasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java